Camponovensi – abitanti di Campo Novo de Rondônia
Camponovensi – abitanti di Campo Novo do Parecis
Camponovensi – abitanti di Campo Novo